Adolf Giżyński (1922-1984) – harcerz
 Jacek Giżyński (ur. 1965) – działacz opozycyjny, dziennikarz
 Lucjan Giżyński (1909-1946) – kapitan
 Mariusz Giżyński (ur. 1981) – lekkoatleta
 Szymon Giżyński (ur. 1956) – polityk
 Tomasz Giżyński (1884-1965) – działacz, poseł